Посуэло ():

 Посуэло — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете.
  — исчезнувший сельский населённый пункт в испанской провинции Сория, находится на территории муниципалитета Карраскоса-де-Абахо.
 Посуэло, Алехандро (род. 1991) — испанский футболист.
 Посуэло, Немесио Немесьевич (род. 1940) — советский футболист.